Az összefüggő komponens utalhat a következők egyikére:

 összefüggő komponens (gráfelmélet)
 összefüggő komponens (topológia)